HMS Cachalot steht für:

 HMS Cachalot (S06), U-Boot der britischen Royal Navy
 HMS Cachalot (N83), U-Boot der britischen Royal Navy
 HMS Cachalot (Z7)

Siehe auch:
 Cachalot